Saline River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Saline River (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River in den Nordwest-Territorien

in den Vereinigten Staaten:
 Saline River (Little River), Nebenfluss des Little River  in Arkansas
 Saline River (Ouachita River), Nebenfluss des Ouachita River in Arkansas
 Saline River (Ohio River), Nebenfluss des Ohio River in Illinois
 Saline River (Smoky Hill River), Nebenfluss des Smoky Hill River in Kansas